Neon může být:

 Neon – plyn
 NEON – datový formát
 Neon TV – televize Univerzity Tomáše Bati
 Neon Icon – studiové album rappera Riff Raffa
 Neon Genesis Evangelion – anime
 Rod ryb Paracheirodon – česky neonka

podobné:

 Neom – plánované město v Saudské Arábii
 Neo – rozcestník